Fundació Pasqual Maragall, fundació per a la recerca sobre l'Alzheimer auspiciada per Pasqual Maragall
 Front Popular de Moldàvia, partit polític històric de Moldàvia
 FoxPro per a Macintosh, versió del llenguatge de programació FoxPro 2 per al sistema operatiu d'Apple Macintosh
 Fast page mode, un dels modes de la memòria DRAM
 FPM , fluoroelastómer es un tipus de Goma sintètica coneguda també com a FKM o pel seu nom comercial, Vitón.